Jerzy Gołębiowski (ur. 1953) – profesor nauk technicznych
 Jerzy Gołębiowski (1943-2010) – historyk, profesor nauk humanistycznych